Coote ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Coote (* 1998), schottischer Fußballspieler
 Alice Coote (* 1968), englische Sängerin (Mezzosopran)

 George Gibson Coote (1880–1959), kanadischer Politiker 
 Ken Coote (1928–2003), spanischer Fußballtorhüter
 Richard Coote, 1. Earl of Bellomont (1655–1701), irischer Kolonialgouverneur
 Robert Coote (1909–1982), britischer Schauspieler
 Roderic Coote (1915–2000), britischer Geistlicher, Bischof von Colchester
 Ron Coote (* 1944), australischer Rugby-League-Spieler